Адаба́й () — деревня в Моргаушском районе Чувашской республики, входит в состав Орининского сельского поселения.

География 
Расстояние до Чебоксар 45 км, до райцентра 4 км, до железнодорожной станции  45 км.

Административно-территориальное подчинение 
В XIX в. — 1920 г. составе Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда, 
в 1920—1927 гг. в составе Чебоксарского уезда, 
в 1927—1939 гг. в составе Татаркасинского района, 
в 1939—1944 гг., 1959—1962 гг. в составе Сундырского района,
в 1944—1959 гг., с 1964 года в составе Моргаушского района,
в 1962—1964 гг. в составе Чебоксарского района. 
Сельсоветы: Адабайский (с 1 октября 1927 года), Кашмашский (с 14 июня 1954 года), Сятракасинский (с 5 апреля 1960 года), Орининский (с 5 января 1967 года). 
С 24 ноября 2004 года — в составе Орининского сельского поселения.

История 
В XIX веке выселок деревни Большая Аринина (ныне деревня Семенькасы). Жители — чуваши, до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, отхожими промыслами. По данным всеобщей переписи населения 1897 года в деревне была школа. В 1930 году образован колхоз «Люцерна».

Название 
Название от имени чуваша-язычника Атапай: ата «отец», пай «богатый». Ягудикасы также от имени чуваша Ягуди+касы.

Прежние названия 
Выселок деревни Большая Аринина; Адабай, Ягудикасы; Адабай (Ягути́-касы́), околоток деревни Большая Ори́нина (Семе́нь-касы́).

Население 

В 2010 году — 76 частных домохозяйств, 218 человек: 109 мужчин, 109 женщин.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года 100% жителей деревни составляли чуваши.

Инфраструктура 
Улицы: Адабайская, Новая, Солнечная, Школьная. 
Функционирует СПК «Оринино» (2010). 
Имеются основная общеобразовательная школа (ООШ), фельдшерский пункт, клуб, библиотека, спортплощадка, магазин.

Памятники и памятные места 
   Адабайское городище (Городище «Адабай») — археологический памятник у деревни Адабай Моргаушского района на левом берегу Моргаушки, на мысу, в лесу «Отă» (От); местное название — «От тĕмми» (Холм в лесу От). 
 Памятник воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (ул. Школьная, 2, перед сельским клубом).

Примечания 

Населённые пункты Моргаушского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке